Цзин-хоу имя нескольких хоу:
 Цзин-хоу — хоу царства Цзинь, эпохи Чуньцю.
 Цзин-хоу — хоу царства Хань, эпохи Сражающихся царств.